

Biografia 
Acuto osservatore politico, nel 1845 pubblicò il volume Politica passata e presente di Irlanda e Inghilterra.

Altri progetti

Collegamenti esterni